Tallert ist der Familienname von

 Harry Tallert (1927–1997), deutscher Journalist und Bremerhavener Politiker (SPD)
 Alfons Tallert (1916–2006), Bremerhavener Stadtverordnetenvorsteher und Bürgermeister